Холмого́рський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР. Назва — на честь російського села Холмогори.

Холмогорський провулок — колишня назва Ольвійського провулку у місті Київ.

Холмогорський провулок — провулок у місті Бєлгород.
 Холмогорський провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Холмогорський провулок — провулок у місті Хабаровськ.

Провулки